Хайдук ():
 первоначально хайдуками назывались  скота, профессия которых широко распространилась в Венгрии со второй половины XV века в связи с быстрым развитием экспортного скотоводства;
 более хайдуки известны как социальный слой, образовавшийся в Венгрии во второй половине XVI века: пограничные воины из беглых крестьян вроде гайдамаков или казаков.

Известные носительницы 
 Хайдук, Джейн (род. 1966) — американская актриса.
 Хайдук, Стэйси (род. 1968) — американская телевизионная актриса.

Футбольные клубы 
 «Хайдук» () — хорватский футбольный клуб из Сплита.
 «Хайдук» () — сербский футбольный клуб из Кулы.
  () — сербский футбольный клуб из Белграда.
 «Хайдук» () — советский и молдавский футбольный клуб из города Хынчешты.

См. также 

 Гайдучик
 
 Гайдуки
  (Hejduk)
 Haiducii